Abra Laite ist der Name folgender Orte:

 Abra Laite, Teil des Ortsteiles Colanzulí des Dorfes Rodeo Colanzulí, Argentinien
 Abra Laite (Jujuy), Dorf in der Provinz Jujuy, Argentinien